

Étymologie
Naessens est un patronyme d'origines néerlandaises. Naes ou Naas étant un diminutif de Donaas, variante néerlandaise de Donatien

Patronyme

 Dirk Naessens (né en 1974), musicien belge 
  (né en 1968), coureur cycliste professionnel belge 
 Gaston Naessens (1921-2018), biologiste français
 Jens Naessens (né en 1991), joueur de football belge
 Jet Naessens (Brecknock (1915-2010), comédienne belge 
 Julien Naessens (1922-1986), judoka belge
 Marie-Thérèse Naessens (née en 1939), sportive belge 
   (1908-1982), banquier et mécène belge 
  , (Eeklo, ), présentatrice de la chaîne flamande Vlaamse Televisie Maatschappij.

Référence

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand